Луј, француски дофен (Версај, Версајски дворац, 4. август 1729 – Фонтенбло, 20. децембар 1765) био је дофен Француске. Био је син Луја XV и Марије Лешћинске.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1729.
Умрли 1765.
Династија Бурбон